Vori – fikcyjna wyspa w grze Might and Magic
 Igor Vori – chorwacki piłkarz ręczny